George Jessel ist der Name folgender Personen:

* George Jessel (Jurist) (1824–1883), englischer Jurist
 George Jessel (Schauspieler) (1898–1981), US-amerikanischer Filmschauspieler und -produzent